Соревнования по бобслею на зимних Олимпийских играх 1994 года среди мужских четырёхместных экипажей прошли 26 и 27 февраля на Олимпийской санно-бобслейной трассе Лиллехаммера.

Заезды закончились победой второй команды Германии во главе с пилотом Харальдом Чудаем. Серебро досталось швейцарской четвёрке Густава Ведера, несмотря на то, что они выиграли 2-й, 3-й и 4-й заезды. Бронзовые медали взяли представители первого немецкого экипажа, возглавляемого титулованным Вольфгангом Хоппе.

Медалисты

Результаты 
Заезды состоялись 26 и 27 февраля 1994 года.

Ссылки 
 Результаты программы мужских четвёрок 

Бобслей на зимних Олимпийских играх 1994